Гутендорф:

 Гутендорф — коммуна в Германии, в земле Тюрингия.
 Гутендорф, Руди (1926—2019) — немецкий футболист и футбольный тренер.